

Клоувердейл — місто, штат Каліфорнія
 Клоувердейл — місто, штат Індіана
 Клоувердейл — селище, штат Огайо
 Клоувердейл — переписна місцевість, штат Міссісіпі
 Клоувердейл — переписна місцевість, штат Орегон
 Клоувердейл — переписна місцевість, штат Вірджинія